Рындовский — фамилия. Известные носители:
 Рындовский, Григорий Семёнович (1814—1898) — русский врач.
 Рындовский, Ипполит Александрович (1866—?) — русский общественный деятель и политик, член IV Государственной думы от Казанской губернии.
 Рындовский, Максим Вячеславович (1993 - 2022) — украинский самбист.